Кёсеги () — венгерская фамилия, в том числе дворянский род.
 Кёсеги, Ботонд (род. 1973) — американский экономист.
 Янош Кёсеги (ок. 1280 — умер после 1327) — венгерский магнат.